<noinclude>
Ро́щин — російське прізвище.

Відомі носії 
 Рощин Євген Євгенович (*1962) — радянський хокеїст, нападник.
 Рощин Михайло Михайлович (1933—2010) — радянський та російський письменник, драматург, сценарист.
 Рощин Сергій Віталійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Жінки 
 Рощина Тетяна Олександрівна (*1958) — українська піаністка і педагог. Заслужений діяч мистецтв України (2014).
 Рощина Аза Костянтинівна (1930—2008) — піаністка і педагог.
 Рощина Олена Олегівна (1966—1994) — російська поетеса і журналіст, на честь якої названо малу планету «5795 Рощина».